Список рек Ростовской области

 Курсивом отмечены реки, расположенные за пределами области.
(п) — правые притоки
(л) — левые притоки

Все реки Ростовской области относятся к бассейну Азовского моря, большинство к бассейну реки Дон. На территории области протекает три судоходных реки: Дон, Северский Донец и Маныч. Самая крупная река — Дон.

Список неполный, дополнения приветствуются, при добавлении реки в статью, просьба добавлять её и в алфавитный, и в список по принципу Река → Приток.

Список по принципу Река → Приток

Бассейн Азовского моря 

 Большая Черепаха
 б. Воловая
 Ея
 Плоская — (п)
 Терноватая — (п)
 Кавалерка — (п)
 Грузская (Грузинская) — (п)
 Куго-Ея — (п)
 Мокрая Грязнуха — (п)
 Егорлычёк — (п)
 Гайдамачка — (л)
 Терновая — (п)
 б. Тюптина — (п)
 б. Сиротинная — (л)
 Ерик/Морской Чулек
 б. Лоханова — (л)
 б. Куцая — (л)
 б. Белая Криница — (л)
 б. Криница — (п)
 б. Белая — (п)
 б. Бол. Ворожкина — правая составляющая
 б. Мал. Ворожкина — левая составляющая
 б. Васильевка — (п)
 Кагальник
 б. Камышеваха — (п)
 Мечётка — (л)
 Эльбузд — (л)
 Россошь — (п)
 Малый Эльбузд — правая составляющая
 Средний Эльбузд — левая (наибольшая) составляющая
 б. Сухой Кагальник — (п)
 Малая Черепаха
 Миус
 Дедова — (л)
 Ольховчик — (п)
 Ясиновка — (л)
 б. Дубовая — (л)
 Крынка — (п)
 Каменка — (л)
 б. Некрасова — (п)
 б. Джереганова — (л)
 б. Солёная — (л)
 Малая Неклиновка, выше б. Неклиновка — (п)
 б. Средняя — (л)
 Сарматская — (п)
 б. Быкодорова — (л)
 б. Сидорова — (п)
 б. Гадючья — (л)
 б. Боголюбова — (л)
 б. Сухая — (п)
 б. Платонова — (л)
 б. Носова — (п)
 б. Средняя — (п)
 б. Камышовая — (л)
 б. Фомина — (п)
 б. Просяная — (л)
 б. Анискова — (п)
 б. Дедова — (л)
 б. Фирсова — (л)
 Мокрая Чубурка
 Чубурка — (п)
 Средняя Чубурка — (л)
 Мокрый Еланчик
 б. Широкая — (л)
 б. Горькая — (л)
 б. Платовская — (л)
 б. Лепортская — (л)
 б. Одобашева — (л)
 Сухой Еланчик — (п)
 б. Бальвина — (л)
 б. Камышная — (п)
 б. Каменоватая — (л)
 б. Галанова — (п)
 б. Пудовая — (л)
 Самбек
 Бирючья — правая составляющая
 б. Пшеничная — (л)
 б. Надел — (п)
 б. Бузинова — (п)
 Сухой Самбек — левая (наибольшая) составляющая
 б. Ступина — (п)
 Мокрый Самбек — (п)
 б. Чеснокова — (л)
 б. Головинская — (л)
 б. Ландина — (л)
 б. Сенокосная/Копани/Глубокая — (п)
 б. Цыганкова — (п)
 б. Быстрая — (п)
 б. Брехалкина — (п)
 б. Манучкина — (л)
 Сухой Еланчик
 б. Гадючья — (п)

Бассейн Дона 
 Дон
 Матюшина — (л)
 Ольховатка — (л)
 Песковатка — (л)
 Малая Песковатка — (л)

 Тихая — (п)
 б. Сухая Андреевская (Сухая) — (л)
 б. Каменный Лог (Каменная) — (л)
 б. Калмыкова (Калмыковская) — (л)
 б. Мрыховская — (л)
 Решетовка — (л)
 Дубровая — (л)
 Зимовная — (л)
 Елань — (л)
 Сухая Елань — (п)
 Чир — (п)
 Куртлак — (л)
 Цимла — (п)
 Кумшак — (п)
 Кагальник — (п)
 Северский Донец — (п)
 См. ниже Бассейн Северского Донца
 Сал (Джурак-Сал) — (л)
 Булукта — (л)
 Амта — (п)
 Ерик — (п)
 Кара-Сал — (п)
 Большой Гашун — (л)
 Малая Куберле — (л)
 Большая Куберле — (л)
 Сусат (рукав) — (л)
 Западный Маныч — (л)
 Большой Егорлык — (л)
 Средний Егорлык — (л)
 Аксай (рукав) — (п)
 См. ниже Бассейн Аксая
 Кизитеринка — (п)
 Темерник — (п)
 б. Старый Колодец — (п)
 б. Темерник — (л)
 б. Щепкина — правая составляющая 
 б. Большая Камышеваха — левая составляющая
 б. Красный Яр — (л)
 б. Камышеваха — (л)
 руч. Безымянный — (л)
 б. Змиёвская — (п)
 руч. св. Павла — (п)
 руч. Серафима Саровского — (п)
 б. Генеральная — (л)
 Койсуг — (л)
 Чмутовая — (п)
 Чертановка — (п)
 Азовка — (л)

Бассейн Северского Донца 

 Северский Донец — (п)
 Деркул — (л)
 Полная — (л)
 б. Церковная — (л)
 б. Вишнёвая — (л)
 б. Редкодуб — (л)
 б. Каменная — (л)
 б. Мальчевская — (л)
 б. Берестовая — (л)
 Журавка — (л)
 б. Журавка — (л)
 б. Грузская — (л)
 б. Осочки — (п)
 б. Усов Яр — (л)
 б. Стёпин Яр — (л)
 б. Калиновская — (п)
 б. Благовещенка — (л)
 Рогалик — (п)
 б. Мухина — (л)
 б. Глубокая — (л)
 б. Крутая — (л)
 Нагольная — (п)
 Камышная — (п)
 Митякинка — (л)
 Алпатова — (л)
 Дубовайчик — (п)
 Грачик (верхн. приток Сев. Донца) — (л)
 Грачик (нижн. приток Сев. Донца) — (л)
 Большая Каменка — (п)
 Нижнее Провалье — (п)
 б. Платовская — (п)
 Малая Каменка — (п)
 руч. Рыгин — (п)
 б. Бамбетова — (п)
 б. Поповка — (п)
 Глубокая — (л)
 б. Средняя — (п)
 Говейная — (п)
 Калитвинец — (л)
 б. Ясеновская — (п)
 б. Лесная — (л)
 б. Ломаная — (л)
 б. Дальний Лог — (л)
 б. Грачева — (п)
 б. Ближний Лог — (л)
 Калитва — (л)
 Большая — (л)
 Нагольная — (л)
 б. Ближнежерновая — (п)
 Лихая — (п)
 б. Ольховая — (л)
 б. Ясеновская — (п)
 б. Медвежья — (л)
 б. Большая Лучка — (п)
 Быстрая — (л)
 б. Попова — (л)
 б. Пошонка — (п)
 б. Калиновская — (л)
 Кундрючья — (п)

Рукава и их бассейны

Аксай (рукав Дона) 

 Аксай (отделяется от Дона, впадает туда же)
 Керчик — (п)
 Бургуста — (п)
 Сухой Керчик — (п)
 Тузлов — (п)
 Средний Тузлов — средняя составляющая
 б. Власовка — (л)
 Правый Тузлов — правая составляющая
 Левый Тузлов — (л)
 Салантырь — (л)
 Крепкая — (л)
 Сухой Несветай — (л)
 Большой Несветай — (л)
 б. Собачья — (л)
 б. Букина — (п)
 б. Камышеваха — (л)
 Керета — (п)
 б. Малая Дубовая — (п)
 б. Солёная — (л)
 б. Цингута — (п)
 б. Дудикова — (л)
 Малый Несветай — (л)
 б. Солёная — (п)
 б. Бугровая — (л)
 б. Каменная — (л)
 Джельмента — (п)
 б. Кирбитова — (п)
 Грушевка — (л)
 б. Большая Журавка — (п)
 б. Власовка — (п)
 б. Лесовая — (п)
 б. Солёная — (л)
 Атюхта — (п)
 б. Бандовская — (п)
 б. Свивтовка — (п)
 Семибалочная — (л)
 б. Панская — (л)
 б. Шестибалочная — (л)
 б. Водяная — (л)
 Турбута — (п)
 б. Двойная — (л)
 Аюта — (п)
 б. Пушкина — (п)
 б. Криничная — (п)
 б. Талая — (п)
 Цурюпа — (п)
 б. Каменная — (л)
 Сусол — (п)
 б. Сухая Кадамовка — (л)
 Кадамовка — (л)
 б. Терновая — (п)
 б. Глубокая — (л)
 б. Каменная — (л)
 б. Музган — (л)
 б. Осиповская — (п)
 б. Щербакова — (л)
 б. Мокрая — (л)
 б. Сухая — (л)
 б. Журавлиная — (п)
 б. Мокрая — (л)
 б. Кюхарева — (л)

Дельта Дона 
 Мёртвый Донец (п. рукав Дона)
 Сухой Чалтырь — (п)
 б. Калмыцкая — (л)
 Мокрый Чалтырь — (п)
 б. Вторая — (л)
 б. Первая — (л)
 б. Банта-Бур — (п)
 Хавалы — (л)
 б. Каменная — (п)
 ер. Лютик — (п)
 Донской Чулек — (п)

Алфавитный список

А 
 Азовка
 Аксай (рукав)
 Алпатова
 Амта
 б. Анискова
 Атюхта
 Аюта

Б 
 б. Бальвина
 б. Бамбетова
 б. Бандовская
 б. Банта-Бур
 руч. Безымянный
 б. Велая
 б. Велая Криница
 б. Берестовая
 Бирючья
 б. Благовещенка
 б. Ближнежерновая
 б. Ближний Лог
 б. Боголюбова
 Большая
 б. Вол. Ворожкина
 б. Большая Журавка
 Большая Каменка
 б. Большая Камышеваха
 Большая Куберле
 б. Большая Лучка
 Большая Черепаха
 Большой Гашун
 Большой Егорлык
 Большой Несветай
 б. Брехалкина
 б. Бугровая
 б. Бузинова
 б. Букина
 Булукта
 Бургуста
 б. Быкодорова
 б. Быстрая
 Быстрая

В 
 б. Васильевка
 б. Вишнёвая
 б. Власовка (приток Грушевки)
 б. Власовка (приток Среднего Тузлова)
 б. Водяная
 б. Воловая
 б. Вторая

Г 
 б. Гадючья
 б. Гадючья
 Гайдачатка лохов
 б. Галанова
 б. Генеральная
 б. Глубокая (приток Кадамовки)
 б. Глубокая (приток Рогалика)
 Глубокая (приток Северского Донца)
 Говейная
 б. Головинская
 б. Горькая
 б. Грачева
 Грачик (верхн. приток Сев. Донца)
 Грачик (нижн. приток Сев. Донца)
 Грузская (Грузинская)
 б. Грузская
 Грушевка

Д 
 б. Дальний Лог
 б. Двойная
 б. Дедова
 Дедова
 Деркул
 Джельмента
 б. Джереганова
 Дон
 Донской Чулек
 Дубовайчик
 б. Дубовая
 Дубровая
 б. Дудикова

Е 
 Егорлычёк
 Елань
 Ерик
 Ерик/Морской Чулек
 Ея

Ё

Ж 
 б. Журавка
 Журавка
 б. Журавлиная

З 
 Западный Маныч
 Зимовная
 б. Змиёвская

И

К 
 Кавалерка
 Кагальник (река впадающая в Азовское море)
 Кагальник (приток Дона)
 Кадамовка
 б. Калиновская (приток Полной)
 б. Калиновская (приток Северского Донца)
 Калитва
 Калитвинец
 б. Калмыкова (Калмыковская)
 б. Калмыцкая
 Каменка
 б. Каменная (приток Кадамовки)
 б. Каменная
 б. Каменная
 б. Каменная
 б. Каменная
 б. Каменный Лог (Каменная)
 б. Каменоватая
 б. Камышеваха
 б. Камышеваха
 б. Камышеваха
 б. Камышная
 Камышная
 б. Камышовая
 Кара-Сал
 Керета
 Керчик
 Кизитеринка
 б. Кирбитова
 Койсуг
 б. Красный Яр
 Крепкая
 б. Криница
 б. Криничная
 б. Крутая
 Крынка
 Куго-Ея
 Кумшак
 Кундрючья
 Куртлак
 б. Куцая
 б. Кюхарева

Л 
 Левый Тузлов
 б. Лесная
 б. Лесовая
 Лихая
 б. Ломаная
 ер. Лютик

М 
 б. Мал. Ворожкина
 б. Малая Дубовая
 Малая Каменка
 Малая Куберле
 Малая Неклиновка, выше б. Неклиновка
 Малая Песковатка
 Малая Черепаха
 б. Мальчевская
 Малый Несветай
 Малый Эльбузд
 б. Манучкина
 Матюшина
 б. Медвежья
 Мечетка
 Мёртвый Донец
 Митякинка
 Миус
 б. Мокрая балка (верхний приток Кадамовки)
 б. Мокрая балка (нижний приток Кадамовки)
 Мокрая Грязнуха
 Мокрая Чубурка
 Мокрый Еланчик
 Мокрый Самбек
 Мокрый Чалтырь
 б. Мрыховская
 б. Музган
 б. Мухина

Н 
 Нагольная (приток Большой)
 Нагольная (приток Полной)
 б. Некрасова
 Нижнее Провалье
 б. Носова

О 
 б. Одобашева
 Ольховатка
 б. Ольховая
 Ольховчик
 б. Осиповская
 б. Осочки

П 
 б. Панская
 б. Первая
 Песковатка
 б. Платовская
 б. Платовская
 б. Платонова
 Плоская
 Полная
 б. Попова
 б. Поповка
 б. Пошонка
 Правый Тузлов
 б. Просяная
 б. Пудовая
 б. Пушкина

Р 
 б. Редкодуб
 Решетовка
 Рогалик
 Россошь
 руч. Рыгин

С 
 Сал
 Салантырь
 Самбек
 Сарматская
 б. Свивтовка
 руч. св. Павла
 Северский Донец
 Семибалочная
 б. Сенокосная/Копани/Глубокая
 руч. Серафима Саровского
 б. Сидорова
 б. Сиротинная
 б. Собачья
 б. Солёная
 б. Солёная
 б. Солёная
 б. Солёная
 Средний Егорлык
 Средний Тузлов
 Средний Эльбузд
 б. Средняя
 б. Средняя
 б. Средняя
 Средняя Чубурка
 б. Старый Колодец
 б. Стёпин Яр
 б. Ступина
 Сусат
 Сусол
 б. Сухая
 б. Сухая
 б. Сухая Андреевская (Сухая)
 Сухая Елань
 б. Сухая Кадамовка
 Сухой Еланчик (приток Мокрого Еланчика)
 Сухой Еланчик (река впадающая в Азовское море)
 б. Сухой Кагальник
 Сухой Керчик
 Сухой Несветай
 Сухой Самбек
 Сухой Чалтырь

Т 
 б. Талая
 Темерник
 б. Темерник
 Терноватая
 Терновая
 б. Терновая
 Тихая
 Тузлов
 Турбута
 б. Тюптина

У 
 б. Усов Яр

Ф 
 б. Фирсова
 б. Фомина

Х 
 Хавалы

Ц 
 б. Церковная
 б. Цыганкова
 Цимла
 б. Цингута
 Цурюпа

Ч 
 Чертановка
 б. Чеснокова
 Чир
 Чмутовая
 Чубурка

Ш 
 б. Шестибалочная
 б. Широкая

Щ 
 б. Щепкина
 б. Щербакова

Э 
 Эльбузд

Ю

Я 
 б. Ясеновская (верхний приток Северского Донца)
 б. Ясеновская (нижний приток Северского Донца)
 Ясиновка

Примечания

Ссылки 
 Перечень водных объектов (рек, водотоков), полностью расположенных на территории Ростовской области, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за их использованием и охраной
 Реки России
 Имена рек Сальской степи: Сал, Сарпа, Егорлык, Маныч, Гок // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993-2014

 *
Списки рек России